Валенсия-дель-Вентосо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сафра-Рио-Бодион. Занимает площадь 99,2 км². Население — 2230 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 98 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бадахоса
Населённые пункты Бадахоса